Ю́лия Бара́нова:  Баранова, Юлия Владимировна (Тихонова; псевдоним: Ю. Владимирова; род. 1958) — российский сценарист документального кино и телевидения, автор телепрограмм.
 Баранова, Юлия Фёдоровна (Адлерберг; 1789—1864) — статс-дама, гофмейстерина, воспитательница дочерей Николая I.